Örökkön örökké magyar tévéfilm (1986), rendező Molnár György 
 Örökkön-örökké amerikai film (1998), rendező Andy Tennant, eredeti címe Ever After - A Cinderella Story
 Aranyhaj – Örökkön örökké amerikai animációs film (2012)
 Örökkön örökké Az Így jártam anyátokkal sorozat befejező dupla része

Hasonló nevűek
 Örökkön örökség amerikai film (1983), rendező James Signorelli, eredeti címe Easy Money

Lásd még
 Örökké (egyértelműsítő lap)